Епископ Филофей (, в миру Феоха́рис Феоха́рис ; ) — архиерей Элладской православной церкви, епископ Ореонский, викарий Афинской архиепископии (с 2019).

Биография 
Родился 9 июля 1977 года в Халкиде, в Греции.

Окончил богословский институт Афинского университета, после чего учился в аспирантуре Аристотелевского университета в Салониках.

16 февраля 2002 года был пострижен в монашество в  близ города .

17 февраля 2002 года митрополитом Халкидским Хризостомом (Триандафиллу) был рукоположен в сан иеродиакона, а 19 июня 2002 года им же — в сан иеромонаха с возведением в достоинство архимандрита.

До 2009 года служил проповедником, позднее эпитропом Халкидской митрополии. В 2016 году назначен секретарем Синодального комитета по церковному образованию и воспитанию духовенства.

В 2018 году был назначен секретарём (21 марта 2019 года назначен главным секретарём) Священного синода Элладской православной церкви.

15 октября 2019 года был рукоположен в сан титулярного епископа Ореонского, викария Афинской архиепископии.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Епископы Элладской православной церкви